M4 se poate referi la:
BMW M4
Linia M4 a metroului din București
Șoseaua M3 din Republica Moldova
M4 Sherman, un model de tanc
Benelli M4 Super 90, o armă
 M4 (carabină)